(1927-2017), une actrice britannique ;
  (1900-1996), un architecte anglais ;
 George Jellicoe (1918-2017), un homme politique britannique ;
 John Jellicoe (1859-1935), un amiral britannique, père du précédent ;
 Comte Jellicoe, titre crée pour lui ;
 Malcolm Jellicoe (né en 1963), un joueur de rugby zimbabwéen.

Voir aussi 
 Jellico